Серджо Мариотти (; 10 августа 1946, Флоренция) — итальянский шахматист, первый гроссмейстер Италии (1974). Шахматный литератор, автор шахматного учебника для детей (1977). Чемпион Италии среди юношей (1966) и взрослых (1969, 1971). В составе команды Италии участник многих олимпиад (1972—1974, 1986—1988). Победитель зонального турнира ФИДЕ в Каорле (1975); в зональном турнире в Андорре (1987) — 3-е место. В межзональном турнире в Маниле разделил 10—13-е места. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Ровиго (1976) и Стокгольм (1976/1977) — 1-е; Рим (1977 и 1982) — 3-е, (1979) — 2-е места. Участник международных турниров в Милане (1975) и Ленинграде (1977).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Книги 
 Primi passi negli scacchi, Torino, 1977;
 Manuale degli scacchi, Roma, 1981;
 Karpov — Kasparov. La seconda sfida, Roma 1986;
 Kasparov — Karpov 3. Londa — Leningrado, Roma, 1987 (соавтор).

Литература

Ссылки 
 
 Карточка Серджо Мариоттия на сайте OlimpBase.com

Шахматисты Италии